Dolní Krupá, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Dolní Krupá, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina